Василий Евстратьевич Шарий (1867—неизвестно) — русский военный деятель, полковник (1916). Герой Первой мировой войны.

Биография 
После получения образования в Черниговском реальном училище поступил в Чугуевское военное училище по окончании которого с отличием по I разряду в 1888 году был произведён в подпоручики и выпущен в 186-й Луковский резервный пехотный полк. В 1892 году произведён в поручики, в 1900 году в штабс-капитаны. В 1901 году произведён в капитаны — ротный командир Ровненского 166-го пехотного полка. 

С 1914 года участник Первой мировой войны, подполковник — батальонный командир Шацкого 310-го пехотного полка 78-й пехотной дивизии, в бою был ранен. В 1916 году произведён в полковники. С 1917 года — командир 753-го Винницкого пехотного  полка в составе 189-й пехотной дивизии 26-го армейского корпуса.
 
Высочайшим приказом от 9 марта 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

Высочайшим приказом от 1 сентября 1915 года  за храбрость был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами  и бантом (ВП 1901; мечи и бант к ордену — 29.06.1915)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1912; мечи и бант к ордену — ВП 14.10.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 09.03.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 17.05.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 01.09.1915)
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (ВП 20.11.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 9.10.1916)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП  4.03.1917)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 28.09.1916)

Примечания

Литература 
 
 
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 85 (1910 г.); Ф.400. Оп.12. Д.26979. Л.284-290 (1915); Д.27007. Л.639-642 (1914)

Ссылки 
 
 

Полковники (Российская империя)
Выпускники Чугуевского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)